

Música
João Maria Marcellino da Silva (1921-1985) - compositor popular do Rio Grande do Sul apelidado de Viramundo

Baião de Viramundo - Tributo a Luiz Gonzaga - antologia musical (2000) em homenagem a Luiz Gonzaga

Louvação - álbum de 1967 de Gilberto Gil que inclui a canção Viramundo

Outros usos
Brasil Verdade - filme brasileiro de 1965 em que um dos episódios se chama Viramundo

Viramundos - grupo de teatro de Passo Fundo (1992)

O Grande Mentecapto (livro) - de Fernando Sabino, publicado em 1979, cujo protagonista é Geraldo Viramundo

Desambiguação
Desambiguações de música